Un lange, nom commun masculin en français, est une pièce de tissu à plier, autrefois utilisée avant l'invention de la couche-culotte.

Patronyme 

 Andrew E. Lange (1957-2010), cosmologiste américain ;
 Anny de Lange (1917-1987 ), actrice néerlandaise ;
 Anna Françoise Elisabeth Lange, dite Mademoiselle Lange (1772-1826), comédienne ;
 Arthur Lange (1889-1956), compositeur, chef d'orchestre et arrangeur américain ;
 Benjamin P. Lange (1978-), professeur allemand ;
 Bernard Lange (1754-1839), sculpteur français ;
 Charles Lange (1824-1884), auteur dramatique du  ;
 Colby Lange (1999-), coureur cycliste américain ;
 David Hadley Lange (1947-), homme politique provincial saskatchewanais ;
 Dorothea Lange (1895-1965), photographe américaine ;
 Eduard Lange (18?-1861), écrivain militaire prussien ;
 Erwin Lange (1913-1982), technicien des effets spéciaux allemand ;
 François-Jean-Dominique Lange (1676-1756), peintre savoisien ;
 Friedrich-Albert Lange (1828-1875), historien et philosophe allemand ;
 Grégoire-Jacques Lange (1830-1889), historien local français ;
 Günter Gerhard Lange (1921-2008), professeur et créateur de caractères allemand ;
 Gustav Lange (1754-1840), pianiste et compositeur allemand ;
 Herbert Lange (1909-1945), citoyen allemand, officier SS et membre du parti nazi ;
 Hope Lange (1933-2003), actrice américaine ;
 Jakob Lange (1995-), coureur allemand du combiné nordique ;
 Jakob Emanuel Lange (1864-1941), mycologue danois ;
 Jessica Lange (1949-), actrice américaine ;
 Joep Lange (1954-2014), chercheur néerlandais spécialisé dans le traitement du VIH ;
 Johann Lange (1503–1567), érudit et poète latin allemand ;
 Johan Martin Christian Lange (1818-1898), botaniste, mycologue et phycologue danois ;
 Julius Lange (1817-1878), peintre hessois ;
 Kristen Lange (1988-), joueuse de squash américaine ;
 Lorenz Lange (1690?-1752), voyageur suédois du  ;
  ;
 Malcolm Lange (1973-), coureur cycliste sud-africain ;
 Mary Elizabeth Lange (vers 1789-1882), religieuse catholique haïtienne ;
 Monique Lange (1926-1996), romancière, scénariste et éditrice française ;
  ;
  ;
 Richard Lange (1961-), écrivain américain ;
 Ted Lange (1948-), acteur, réalisateur et producteur de films et séries télévisées américain ;
 Ulrich Lange (15?-1549), compositeur allemand et Thomaskantor ;
 Walter Lange (1898-1982), officier de la Wehrmacht pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Wichard Lange (1826-1884), pédagogue allemand, directeur de sa propre école, éditeur et membre du Bürgerschaft de Hambourg
 .

Pseudonyme 

 Marcos Antônio Menezes Godoi (né en 1966), un footballeur brésilien ;
 Stuart James Langelaan (né en 1974), un disc jockey britannique.

Géographie 

 Lange, une des graphies de la rivière de l'Ange dans le département de l'Ain, en France ;
 Lange, un village de la commune de Haaslava du comté de Tartu (Estonie) ;
 Lange, un cratère d'impact sur Mercure.

Autres 
 Lange Aviation, un constructeur aéronautique allemand
 Lange, un fabricant de chaussures de ski, du nom de son créateur Robert "Bob" Lange

Patronyme anglais